Vincenzo Monti (poète) (1754-1828), poète, dramaturge et écrivain italien.
 Vincenzo Monti (dessinateur) (1941-2002), dessinateur de bande dessinée italien.